Šumik je lahko:
 Šumik, potok zahodno od Rakitne, pritok Borovniščice
 Veliki in Mali Šumik, slapova na pohorskem gorskem potoku Lobnici
 pragozd Šumik, gozdno območje v dolini Lobnice
 Gozdni rezervat Šumik

Glej tudi 
Šumnik (razločitev)